Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alfonso Mora e Mark Ozer che hanno battuto in finale Nick Brown e Nicholas Fulwood 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Royce Deppe /  Byron Talbot (quarti di finale)
 Joe De Foor /  Denis Langaskens (quarti di finale)

 Harald Rittersbacher /  Torben Theine (primo turno)
 Alfonso Mora /  Mark Ozer (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1989